Abduljabbar ist der Familienname folgender Personen:

 Ammar Abduljabbar (* 1995), deutsch-irakischer Boxer
 Mahdi Abduljabbar (* 1991), bahrainischer Fußballspieler